Burke steht für:
 Burke (Familienname), Personen mit dem Familiennamen Burke

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Burke (Idaho), Geisterstadt im Shoshone County
 Burke (Illinois)
 Burke (Kentucky), Ort im Elliott County
 Burke (Louisiana), Ort im Iberia Parish
 Burke (New York) 
 Burke (South Dakota), City im Gregory County
 Burke (Texas)
 Burke (Vermont), Town im Caledonia County
 Burke (Virginia), Ort im Fairfax County
 Burke (Wisconsin), Town(ship) im Dane County

Unternehmen:
 Burke Engineering, britischer Automobilhersteller

im NRHP gelistete Objekte:
 Burke Building, in Pittsburgh, Pennsylvania, ID-Nr. 78002335
 Burke-Berryman House, in Reno, NV, ID-Nr. 04000984
 Burke-Clark House, in Portland, Oregon, ID-Nr. 82003742
 Burke’s Garden Central Church And Cemetery, in Burke’s Garden, Virginia, ID-Nr. 79003092
 Burke’s Garden Rural Historic District, in Tazewell, Virginia, ID-Nr. 86000306
 Burke’s Tavern, in Burkeville, Virginia, ID-Nr. 75002027

Sonstiges:
 Burke Museum, Museum in Seattle

Siehe auch:
 Burke Basin
 Burke County
 Burke Ridge
 Burke Township
 Expedition von Burke und Wills, Victorianische Erkundungsexpedition, 1860/1861
 Burk
 Burka (Begriffsklärung)
 Bourke